Ђуро Петровић се може односити на:

 Ђуро Петровић (1914−1942), учесник Народноослободилачке борбе и народни херој Југославије.
 Ђуро Петровић Његош, црногорски дивизијар